Куба́нский о́круг — административно-территориальная единица Северо-Кавказского края (до 16 октября 1924 года — Юго-Восточной области) РСФСР, существовавшая в 1924—1930 годах. Административный центр — Краснодар.

Кубанский округ был образован 2 июня 1924 года из части Кубано-Черноморской области.

Округ был разделён на 18 районов:
 Абинский
 Брюховецкий
 Горячеключевский
 Каневской
 Кореновский
 Краснодарский
 Крымский
 Медведовский
 Новопокровский
 Павловский
 Поповичевский
 Приморско-Ахтарский
 Северский
 Славянский
 Темрюкский
 Тихорецкий
 Уманский
 Усть-Лабинский

В 1925 году Крымский район был передан в состав Черноморского округа.

В 1927 году Медведовский район был переименован в Тимашёвский, а Поповичевский и Уманский районы упразднены.

30 июля 1930 года Кубанский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Северо-Кавказского края.

По итогам всесоюзной переписи населения 1926 года население округа составило 1 489 088 человек, из них городское — 210 954 человек. Из них украинцы — 62,2 %; русские — 33,8 %; армяне — 1,4 %.

Литература

Примечания

Ссылки 

Округа РСФСР